Кубок Чили по футболу 1993 () — 23-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Межгрупповые результаты (группы 3—4)

Группа 4

Группа 5

Межгрупповые результаты (группы 5—6)

Группа 6

Второй групповой раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
Информация о турнире на rsssf.com 

1993
Спорт в Чили в 1993 году
Чили